Minnen ist der Familienname folgender Personen:

 Greet Minnen (* 1997), belgische Tennisspielerin
 Susanne van Minnen, deutsche Erziehungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin für Erziehungswissenschaft